Dejdar ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Dejdar (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Dejdar (* 1965), tschechischer Schauspieler, Synchronsprecher und Fernsehmoderator